Ла Боемија има више значења:

 Ла Боемија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Боемија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику